Заверхняя Кичера () — село в Синевирской сельской общине Хустского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 164 человека. Почтовый индекс — 90041. Телефонный код — 3146. Код КОАТУУ — 2122486902.

Ссылки 
 Заверхняя Кичера на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области